Trois fluorures de xénon sont connus :

 le difluorure de xénon  (numéro CAS : )
 le tétrafluorure de xénon  (CAS : )
 l'hexafluorure de xénon  (CAS : )

L'octafluorure de xénon  ne semble pas pouvoir exister, pour des raisons d'encombrement stérique.

Articles connexes 
 Chimie des gaz nobles
 Molécule hypervalente

Composé du xénon
Xénon
Isomérie